Dans la mythologie grecque et romaine, Ascanio (ou Ascagne, en français) est le fils d'Énée et de Créuse. C'est un personnage de l’Énéide.
 Ascanio in Alba est un opéra de Mozart.
 Ascanio est un roman d'Alexandre Dumas.
 Ascanio est un opéra de Camille Saint-Saëns
 Ascanio Sobrero (1812-1888) était un chimiste italien qui a notamment découvert la nitroglycérine en 1847.
 Arturo de Ascanio (1929-1997) était un prestidigitateur espagnol.